Charles Moureu (1863-1929), chimiste français. Une rue de Paris porte son nom ;
 Henri Moureu (1899-1978), chimiste français, fils de Charles Moureu ;
 Pierre Moureu (1895-1962), joueur français de rugby à XV.